Чемпионат Буркина-Фасо по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Мали по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Буркина-Фасо с 1980 года. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling

 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling

Буркина-Фасо
Велогонки в Буркина-Фасо
Шоссейный велоспорт